Igor Petrovich Semshov - em russo, Игорь Петрович Семшов) (Moscou, 6 de abril de 1978) é um ex-futebolista russo que atuava como volante.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Naturais de Moscou
Futebolistas da Rússia
Futebolistas do CSKA Moscovo
Futebolistas do Futbolniy Klub Dinamo Moskva
Futebolistas do Zenit São Petersburgo
Futebolistas do Krylia Sovetov
Futebolistas do FC Torpedo Moscou
Jogadores da Seleção Russa de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2002
Jogadores da Eurocopa de 2004
Jogadores da Eurocopa de 2008
Jogadores da Eurocopa de 2012